

Anno 
 1892 – (MDCCCXCII in numeri romani) è un anno bisestile del XIX secolo 
 1892 a.C.

Matematica 
 1892 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1892 Lucienne – asteroide della fascia principale del sistema solare